CART eller Cart kan syfta på:

 CART – tidigare namn på en amerikansk racingklass , se Champ Car
 CART – en statistisk klassifikationsmetod, se Classification and Regression Trees
 Cart (radio) –  i rundradiosammanhang en förkortning i talspråk för en/ett cartridge, dvs. en kassett på svenska
 Cart (flod) – en flod i Skottland
 CAR-T-cellsterapi – ett helt nytt koncept för behandling vid cancer, se immunterapi